Tiridates ist ein auf die avestische Sprache zurückgehender theophorer Name mit der Bedeutung „Von Tir gegeben“. Tir ist der mittelpersische Name des avestischen Gottes Tischtrya. Tir war ein armenisch-parthischer Gott der Literatur, der Wissenschaften, der Künste und ein Orakelgott, dessen Tempel sich bei Artaschat befand. Er ist mit dem griechischen Gott Apollon verwandt. Die Form Tiridates ist eine Latinisierung der ursprünglichen Form Trdat.

Tiridates ist der Name folgender Personen:
Tiridates I., parthischer König, dessen Existenz jedoch umstritten ist
Tiridates II., parthischer Usurpator, der um 30 v. Chr. bis 25 v. Chr. Teile des Reiches beherrschte
Tiridates III., parthischer Gegenkönig, der um 35 bis 36 n. Chr. regierte

In der Form Trdat ist es der Name von:
Trdat I. (latinisiert Tiridates I.), König von Armenien von 52/53 bis 60 und 61 (66) bis ca. 75 und Begründer der armenischen Linie der Arsakiden
Trdat II., (latinisiert Tiridates II.), König von Armenien von 197 bis 238
Trdat III. (latinisiert Tiridates III.), König von Armenien genannt der Große, Heiliger und Gründer der armenischen Kirche (* um 280; † 330 oder 317)
Trdat (Architekt) (latinisiert Tiridates), berühmter armenischer Architekt des 10. Jahrhunderts